Unleashed – szwedzki zespół muzyczny
 Unleashed (pol. Człowiek pies) – film z 2005
 Unleashed – album Bowa Wowa
 Unleashed – album Two Steps from Hell

Zobacz też 
 Shift 2 Unleashed – gra komputerowa z serii Need for Speed wydana w 2011 roku
 Unleashed & Unreleased – album z 1998 roku